Финале Европског првенства у фудбалу 2012. је била фудбалска утакмица која је одиграна 1. јула 2012. на Олимпијском стадиону у Кијеву, Украјина, у којој се сазнао нови европски шампион. У финалу су играли Шпанија и Италија. Шпанија, која је у финалу претходног првенства 2008. победила са 1:0 Немачку, успешно је одбранила титулу са убедљивом победом од 4:0 против Италије. Шпанија је тако постала први тим који је освојио два узастопна Европска првенства, као и први тим који је освојио три узастопна велика такмичења (након Европског првенства 2008. и Светског првенства 2010). Ово је такође био четврти пут у историји европских првенстава да су се у финалу састали тимови који су претходно играли међусобно и у такмичењу по групама (1988, 1996. и 2004).

Победник финала обезбеђује учешће на Купу конфедерација 2013., али пошто се Шпанија већ квалификовала као победник Светског првенства 2010., Италија се аутоматски квалификовала (као представник УЕФА) проласком у финале.

Пут до финала

Детаљи меча

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у фудбалу 2012.
Спорт у Кијеву
Финала Европских првенстава у фудбалу